Мали́новка — село в Кожевниковском районе Томской области. Административный центр Малиновского сельского поселения.

География 
Село расположено в центральной части Кожевниковского района. Расстояние до административного центра района — 39 км.

Население

Социальная сфера и экономика 
В селе есть основная общеобразовательная школа и библиотека. Работает фельдшерско-акушерский пункт.

Основу экономической жизни села составляет сельское хозяйство. Всего в Малиновке насчитывается 145 хозяйств.

Средства массовой информации

Радиостанции 
 70,55 МГц — Радио России /ГТРК "Томск"

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Малиновское сельское поселение

Населённые пункты Кожевниковского района